Heinrich Zimmer kan syfta på bland andra:

Heinrich Zimmer (1851–1910), tysk keltolog och indolog
Heinrich Zimmer (1890–1943), tysk indolog

Se även 
Heinrich Zimmern, tysk assyriolog